La saison 2006-2007 de 2. Bundesliga est la trente-troisième édition de la seconde division allemande.

Les dix-huit clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-sept autres. 

À la fin de la saison, les trois premiers sont promus en 1. Bundesliga. 

Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Allemagne de football D2
 1. Bundesliga 2006-2007

Liens externes 
  Site de la Fédération allemande de football
 / Site de la 2. Bundesliga

2006-2007
Allemagne D2 2006-2007
Allemagne D2 2006-2007
Allemagne